Mario Panzeri (1911-1991), parolier et compositeur italien.
 Mario Panzeri (1964-), alpiniste italien.